Фонте-Боа (, «добре джерело») — португальська власна назва.

Топоніми

Фонте-Боа (Бразилія) — муніципалітет.

Фонте-Боа (Португалія) — парафія.